Fagundes Varela (dichter), een Braziliaans dichter
 Fagundes Varela (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul